

Architettura
Casa Guidi – casa museo di Firenze
Castello dei Conti Guidi – monumento di Poppi
Castello dei Conti Guidi – monumento di Vinci
Palazzo Guidi Raggio – monumento di Firenze

Famiglie
Guidi – casata toscana del Medioevo
Guidi di Bagno – nobile famiglia mantovana

Persone

Cognome composto 
Guido Buffarini Guidi (1895-1945) – politico italiano
Carlo Cestelli Guidi (1906-1995) – ingegnere italiano
Angela Maria Guidi Cingolani (1896-1991) – politica italiana
Gianfrancesco Guidi di Bagno (1578-1641) – cardinale italiano
Nicolò Guidi di Bagno (1583-1663) – cardinale italiano
Aghinolfo Guidi di Romena (?-1328) – vescovo cattolico 
Alessandro Guidi di Romena (?-1303) – capitano generale della taglia guelfa di Toscana e Maresciallo pontificio in Romagna
Guido Guidi II di Romena (?-post 1283) – podestà di Siena
Ildebrandino Guidi di Romena (?-1313) – politico

Altro
 Guidi – cognome italiano
Cerreto Guidi – comune della provincia di Firenze